Levitate è un album dei The Fall pubblicato nel 1997 dalla Artful Records.

Tracce
 "Ten Houses of Eve" (Smith/Nagle)
 "Masquerade" (Smith/Nagle)
 "Hurricane Edward" (Smith/Nagle)
 "I'm a Mummy" (listed as "unknown" on inner sleeve - originally by Bob McFadden & Dor and called "The Mummy")
 "The Quartet of Doc Shanley" (Smith/Hanley)
 "Jap Kid" (Nagle)
 "4 1/2 Inch" (Smith/Hanley)
 "Spencer Must Die" (Smith/Spencer)
 "Jungle Rock" (Hank Mizell)
 "Ol' Gang" (Smith/Wolstencroft/Hanley)
 "Tragic Days" (Smith/Bramah)
 "I Come and Stand At Your Door" (listed as "Anon/Nagle", this is an interpretation of the song "I Come and Stand At Every Door", based on a poem by Nazım Hikmet and a traditional tune, previously performed both by Pete Seeger and by The Byrds. "Jap Kid" is an instrumental version of this track.)
 "Levitate" (Smith/Nagle)
 "Everybody But Myself" (Smith/Wolstencroft)

 Limited edition bonus disc
 "Powderkex" (Smith/Burns) - a remix of "Powder Keg" from The Light User Syndrome
 "Christmastide" (Smith/Wolstencroft/Scanlon) - a remix of 1990 b-side "Xmas With Simon"
 "Recipe For Fascism" (Smith)
 "Pilsner Trail" (Smith/Hanley) - a live recording from 1983 (studio version issued in 2005 on the expanded resissue of Perverted By Language)
 "Everybody But Myself" (Live) (Smith/Wolstencroft)

Collegamenti esterni